Лазарь Израилевич Бродский (, Златополь, Киевская губерния, Российская империя — , Базель, Швейцария) — русский сахаропромышленник, меценат и филантроп. Учредитель Второго Пароходного общества по Днепру и его притокам, директор Киевского общества водоснабжения, член совета Санкт-Петербургского международного коммерческого банка, директор Общества мукомольной паровой мельницы, член совета Общества взаимного кредита.

Биография 

Родился в семье еврейского предпринимателя Израиля Марковича Бродского. После смерти отца возглавил Александровское товарищество сахарных заводов, которое контролировало больше четверти всего производства сахара в Российской империи.

Известен как благотворитель: на его средства содержалась еврейская больница в Киеве, учреждения еврейского образования; также финансировал учреждения общегородского значения — Бактериологического института, Бессарабского крытого рынка, поддерживал развитие трамвайного сообщения.

На его средства была возведена хоральная синагога, самая большая в Киеве. Здание было возведено в 1897—1898 году в его имении.

Был инициатором и одним из спонсоров строительства в Киеве политехнического института.

В 1900 году, на Всемирной выставке в Париже, Бродский получил французский орден Почётного легиона за высокое качество продукции своих заводов. Кавалер ордена Святого Владимира.

Состоял членом Совета Санкт-Петербургского Международного коммерческого банка, директором Правления Киевского общества водоснабжения, директором-распорядителем и членом Правления Общества Мукомольной паровой мельницы, учредителем и председателем Правления Второго пароходного общества по Днепру и его притокам, членом Совета Киевского Общества взаимного кредита.

Умер 19 сентября 1904 года от сахарного диабета в Базеле; 24 сентября его тело привезли в Киев. Похороны были организованы в тот же день хоральной синагогой. Весь фасад синагоги был задрапирован траурными лентами, а над входом красовалась надпись: «Впереди его шествует добродетель».

Бродский был похоронен в мраморном семейном склепе на еврейском участке Лукьяновского кладбища (могила не сохранилась), в траурной процессии участвовали губернатор, командующий военным округом, городской голова. В надгробной речи знаменитый адвокат Лев Куперник назвал покойного «лучшим из евреев». Как писали киевские газеты, было прислано около 150 венков, из которых десять были изготовлены из серебра.

Семья 
Сыновей у Лазаря Бродского не было (было четыре дочери) и главой династии после его смерти стал его брат Лев.
 Маргарита (Гетта) Гинцбург (1884-1973), была женой Дмитрия Гинцбурга, сына барона Горация Гинцбурга.
 Клара Гинцбург, была женой Владимира Гинцбурга, сына барона Горация Гинцбурга. После революции уехала с мужем и детьми во Францию. Дети: Серж Гинцбург, Вера Гинзбург, Анна Гинцбург.
 Мари Бродская
 Вера Бродская

Избранные здания, подаренные Киеву и построенные на деньги Л. Бродского 
 Бессарабский рынок — Бессарабская площадь;
 Киевский политехнический институт — пр. Победы, 37;
 Институт электросварки им. Е. Патона. — ул. Антоновича (ранее — Горького), 69;
 Областная больница — ул. Баггоутовская, 1;
 Бактериологический институт — ул. Николая Амосова;
 Мельница Бродского — ул. Боричев спуск;
 Особняк. — ул. Институтская, 12;
 Хоральная синагога Бродского — ул. Шота Руставели, 13;
 Театр оперетты — ул. Большая Васильковская, 53;

Память 
В 2019 году бизнесмен Гарик Корогодский предложил мэру Киева Виталию Кличко построить в исторической местности «Бессарабка» памятник сахарозаводчику Лазарю Бродскому. Об этом сообщил Гарик Корогодский на своей странице Facebook: «Повторю свое предложение пятилетней давности. Я готов профинансировать памятник на месте Владимира Ленина на „Бессарабке“. Могу дать на выбор пять фамилий, хотя считаю, что это место создано для сахарозаводчика Лазаря Бродского», — отметил Гарик Корогодский.

Инициатива не нашла отклика в мэрии.

Примечания

Ссылки 
 [www.interesniy.kiev.ua/old/7137/7141/7301/brodskie Интересный Киев — Бродские]
 Вспомним о «сахарном короле»
 СЛЕД, ОСТАВЛЕННЫЙ БРОДСКИМИ

Предприниматели Российской империи
Меценаты Российской империи
Меценаты Украины
Кавалеры ордена Почётного легиона
Кавалеры ордена Святого Владимира
Похороненные на Лукьяновском еврейском кладбище
Лазарь Израилевич